Villares pode-se referir a:
 Villares Metals S.A - uma empresa brasileira produtora de aços especiais de alta liga.
 Lauro Villares - um pintor, desenhista, caricaturista e escultor brasileiro.

Desambiguação